Chauviniella biscayensis är en ringmaskart som beskrevs av Laubier 1974. Chauviniella biscayensis ingår i släktet Chauviniella och familjen Acrocirridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
biscayensis